est un genre éteint de plésiosaures de la famille des Polycotylidae qui vivait dans la voie maritime intérieure de l'Ouest, en Amérique du Nord au Crétacé supérieur.

Présentation

Espèces 
Selon Paleobiology Database, en 2022, le genre a quatre espèces connues : 
Dolichorhynchops bonneri Adams 1997
Dolichorhynchops herschelensis Sato 2005
Dolichorhynchops osborni Williston 1902 
Dolichorhynchops tropicensis Schmeisser McKean 2012

Présentation espèces

Dolichorhynchops osborni 
Le spécimen Dolichorhynchops osborni a été découvert à Smoky Hill Chalk (Kansas), par George F. Sternberg alors adolescent, vers 1900. Les restes ont été recueillis par lui et son père Charles Hazelius Sternberg et puis vendus à l'Université du Kansas où il a été préparé et monté par H.T. Martin sous la supervision du Dr S.W. Williston, qui le décrit et le nomme en 1902.

George Sternberg a trouvé un second spécimen de D. osborni, moins complet en 1926. Pour vendre le spécimen à un musée, Sternberg le prend en nombreuses photographies détaillées. Le spécimen a été finalement moulé en plâtre et acquis par le Harvard Museum of Comparative Zoology où il a été présenté pendant quelque temps, dans les années 1950. Ce spécimen n'a jamais été complètement bien décrit, excepté le crâne, trouvé par O' Keefe (2004).

Le spécimen de D. osborni trouvé par Marion Bonner près de Russell Springs dans le Comté de Logan dans les années 1950 est peut-être le plus complet de cette espèce. Il faisait juste un peu moins de 3 mètres de longueur. Le crâne était écrasé mais en très bon état. Ce spécimen a été initialement signalé par Sternberg et Walker (1957) et puis a été l'objet d'une thèse de maîtrise par Orville Bonner (1964) qui l'a décrit sous le nom de Trinacromerum osborni (Trinacromerum étant le nom du genre accepté à l'époque).

Deux grands spécimens d'un Plesiosauroidea Polycotylidae ont été collectés dans la passe de Pierre (Dakota du Sud) et signalés plus tard par Adams dans sa thèse de maîtrise de 1977. En 1997, ils sont décrits officiellement comme une nouvelle espèce de Trinacromerum (T. bonneri). Inconnu de Kenneth Carpenter (1996) à l'époque, ce dernier avait révisé les Polycotylidae et séparé les Dolichorhynchops des Trinacromerum. Ainsi l'espèce devrait revenir à Dolichorhynchops bonneri. La question doit encore être résolue.

Jusqu'à récemment, tous les spécimens connus de D. osborni avaient été recueillis dans les couches supérieures de Smoky Hill Chalk (Campanien supérieur) au Kansas. En 2005, les restes d'un D. osborni le plus récemment connu ont été découverts dans le calcaire de Hays Fort dans le Comté de Jewell, Kansas. C'est le premier enregistrement d'un Plesiosauroidea Polycotylidae dans cette formation.

Dolichorhynchops herschelensis 
D. herschelensis a été décrit comme une nouvelle espèce en 2005. Il a été découvert au Canada, dans une formation rocheuse du Crétacé supérieur (Campanien supérieur au Maastrichtien). Le fossile a été trouvé près de la ville de , d'où le nom attribué à l'espèce. La formation rocheuse où il a été trouvé se compose de grès, Mudstone et schiste prévus par la Voie maritime intérieure de l'Ouest juste avant qu'elle ne commence à revenir à la terre ferme.

Le spécimen type D. herschelensis a été découvert les os dispersés sur le site de fouille. Le crâne, la mâchoire inférieure, les côtes, le bassin et les Scapulas (omoplates) ont tous été récupérés, mais la colonne vertébrale était incomplète, de sorte que le nombre exact de vertèbres de l'animal est inconnu. Les quatre membres sont manquants, à l'exception de 9 petites phalanges et un petit nombre de membres trouvés tout près qui pourraient appartenir à l'animal en question. Le spécimen est considéré comme un adulte, en raison de la fusion de certains os. Comme certains spécimens juvéniles de D. osborni sont plus grands que des spécimens adultes de D. herschelensis, en supposant que seuls quelques vertèbres sont manquantes dans le squelette, la taille de l'animal est estimée à environ 2,5 à 3 mètres de longueur. Son museau était long et mince, les mâchoires garnies de dents.

Cet animal est présent dans le jeu vidéo Jurassic Park Builder.

Bibliographie  
 Adams, D. A. 1977. Trinacromerum bonneri, a new polycotylid plesiosaur from the Pierre Shale of South Dakota and Wyoming.   Unpublished Masters thesis, University of Kansas, 97 pages.
 Adams, D. A., 1997. Trinacromerum bonneri, new species, last and fastest pliosaur of the Western Interior Seaway. Texas Journal of Science, 49(3):179-198.
 Bonner, O. W. 1964. An osteological study of Nyctosaurus and Trinacromerum with a description of a new species of Nyctosaurus, Unpub. Masters Thesis, Fort Hays State University, 63 pages.
 Carpenter, K. 1996. A Review of short-necked plesiosaurs from the Cretaceous of the western interior, North America, Neues Jahrbuch für Geologie und Paläeontologie Abhandlungen, (Stuttgart) 201(2):259-287.
 Everhart, M. J. 2003. First records of plesiosaur remains in the lower Smoky Hill Chalk Member (Upper Coniacian) of the Niobrara Formation in western Kansas. Kansas Academy of Science, Transactions 106(3-4):139-148.
 Everhart, M. J. 2004a. Plesiosaurs as the food of mosasaurs; new data on the stomach contents of a Tylosaurus proriger (Squamata; Mosasauridae) from the  Niobrara Formation of western Kansas. The Mosasaur 7:41-46.
 Everhart, M. J.  2004b. New data regarding the skull of Dolichorhynchops osborni (Plesiosauroidea: Polycotylidae) from rediscovered photos of the Harvard Museum of Comparative Zoology specimen. Paludicola 4(3):74-80.
 Everhart, M. J. 2005. Oceans of Kansas - A Natural History of the Western Interior Sea. Indiana University Press, 322 pp.
 Everhart, M.J., R. Decker and P. Decker. 2006. Earliest remains of Dolichorhynchops osborni (Plesiosauria: Polycotylidae) from the basal Fort Hays Limestone, Jewell County, Kansas. Kansas Academy of Science, Transactions 109(3-4): 261 (abstract).
 Everhart, M. J. 2007. Sea Monsters: Prehistoric Creatures of the Deep. National Geographic, 192 p.    
 O'Keefe, F. R. 2004. On the cranial anatomy of the polycotylid plesiosaurs, including new material of Polycotylus latipinnis Cope, from Alabama. Journal of Vertebrate Paleontology 24(2):326-340.
 Sato, T., 2005. A new Polycotylid Plesiosaur (Reptilia: Sauropterygia) from the Upper Cretaceous Bearpaw Formation in Saskatchewan, Canada. Journal of Paleontology, 79: 969-980.
 Sternberg, C. H. 1922. Explorations of the Permian of Texas and the chalk of Kansas, 1918. Kansas Academy of Science, Transactions 30(1): 119-120.
 Sternberg, G. F. and M. V. Walker. 1957. Report on a plesiosaur skeleton from western Kansas. Kansas Academy of Science, Transactions, 60(1):86-87.
 Williston, S. W. 1902. Restoration of Dolichorhynchops osborni, a new Cretaceous plesiosaur, Kansas University Science Bulletin, 1(9):241-244, 1 plate.
 Williston, S. W. 1903. North American plesiosaurs, Field Columbian Museum, Pub. 73, Geological Series, 2(1):1-79, 29 plates.

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1902
Paléontologie aux États-Unis
Paléontologie au Canada